

Patronyme 

 Annet de Plas (?-1554), évêque français ;
 Antoine de Plas de Tanes, seigneur de Montal et député de la noblesse de Quercy aux États Généraux de 1789 ;
 Jean de Plas (?-1544), évêque français ;
 Léger de Plas (1549-1635), prélat catholique français ;
 Olivier de Plas (né en 1968), réalisateur français ;
 Régis des Plas (1898-1945), militaire et résistant français.

Bâtiment 

 Château de Plas, château situé à Curemonte, dans la Corrèze (Limousin), en France.

Voir aussi
 
 
 
 
 
Patronyme français